Кра́сный — посёлок в Елизовском районе Камчатского края России. Входит в состав Новоавачинского сельского поселения.

История 
Возник в 1942 году и был назван тогда 21-м километром — по своему расположению на 21-м километре шоссе Петропавловск-Камчатский — Елизово. Переименован в 1959 году по месту нахождения вдоль ручья Красного.

География 
Расстояние до районного центра (Елизово) — 5 км.

Расстояние до краевого центра (Петропавловск-Камчатский) — 15 км.

Расстояние до ближайшего аэропорта — 5 км.

Население 

По данным переписи 2010 года население Красного составляет 722 человека. Из них 472 мужчины (65,4 %) и, соответственно, 250 женщин (34,6 %).

См. также 
 Список населённых пунктов Камчатского края

Ссылки 
 Почтовый индекс посёлка Красный

Примечания 

Населённые пункты Елизовского района